Isla több különböző országban jelöl helyeket:
 Isla (Senglea) máltai város
 Iszló erdélyi község román neve
 Isla község Mexikó Veracruz államának Papaloapan régiójában
 Isla város a mexikói Veracruz állam Isla községében, a község központja